Трансфигура́ция ( — видоизменение, преображение) — англицизм латинского происхождения.

 Трансфигурация () — латинский термин, образованный от  (metamorphosis; ).
 В религиозном значении — русский термин «преображение», например: евангельский сюжет и христианский праздник Преображение Господне; икона «Преображение» (1403).
 Трансфигурация — в серии романов о Гарри Поттере дисциплина, изучающая магические превращения, способная превращать предметы в животных или наоборот .
 «Трансфигурация» — американский фильм ужасов Майкла О’Ши о подростке, стремящемся стать вампиром.

См. также 
 Преображение (значения)
 Метаморфоз — в биологии.